Seçme ist der Familienname folgender Personen:

 Ertuğrul Seçme (* 1965), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Mehmet Seçme (* 1996), türkischer Fußballspieler